zrywarka (maszyna wytrzymałościowa) – maszyna testująca wytrzymałość materiałów na zrywanie
 zrywarka (maszyna budowlana)